

Geografia 
Albert (Kansas) — Estados Unidos
Albert (Manitoba) — Canadá
Albert (Nova Gales do Sul) — Austrália

Outros 
 Albert - Warum? — filme
 Albert e Allen Hughes — cineastas norteamericanos
 Prince Albert ou Matt Bloom — lutador de wrestling profissional que usou os nomes de Prince Albert, Albert e A-Train

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos